Васильчуковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Ключевском районе Алтайского края России. Административный центр — село Васильчуки.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1233 человека, в том числе 592 мужчины и 641 женщина.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Васильчуки.

Примечания 

Сельские поселения Ключевского района